Сахо — мова, що належить до афразійської макросімʼї, кушитської сімʼї. Поширена в Еритреї (регіони Дебуб, Семенаві-Кей-Бахрі, Дебубаві-Кей-Бахрі) та Ефіопії (регіони Афар і Тиграй). Вивчається в початкових школах, виходять радіопередачі.

Писемність 
Писемність мови сахо заснована на латиниці та ефіопському письмі.

Латинське письмо 
Латинське письмо для мови сахо використовується в Еритреї. Було створене 1985 року.

 Довгі голосні передаються подвоєнням букв для голосних: aa [aː], ee [eː], ii [iː], oo [oː], uu [uː].
 Подвоєння приголосних позначається написанням двох букв для відповідного приголосного. Наприклад: ll [lː].

Ефіопське письмо 
Ефіопське письмо для запису мови сахо використовується в Ефіопії.

 Довгі голосні передаються написанням знака ~ після відповідного складового знака.

Для прикладу показано передачу довгих голосних зі знаком для приголосного [l].

 Подвоєння приголосних позначається написанням знака з голосним [ɨ] перед складовим знаком. В цих двох знаках приголосний звук повинен бути однаковим. Для прикладу показано передачу подвоєного звука [lː].

Примітки

Зображення 

Писемності Африки
Мови Еритреї
Мови Ефіопії
Кушитські мови